Джекоб Аммен (; 7 января 1806 — 6 февраля 1894) — профессор колледжа и военной академии, гражданский инженер и генерал федеральной армии во время Гражданской войны в США. Его младший брат, Дэниел Аммен, был адмиралом флота ВМС США.

Ранние годы и карьера 
Аммен родился в городе Финкастл, штат Вирджиния, но ещё в детстве вместе с семьёй переехал в Джорджтаун, штат Огайо, где учился в школе. В 1827 году он поступил в Военную академию США, которую закончил 12-м по успеваемости в выпуске 1831 года, и стал вторым лейтенантом 1-го артиллерийского полка. С октября 1831 по июнь 1832 служил в академии ассистентом профессора математики, с июня по август 1832 - ассистентом инструктора пехотной тактики, затем служил в гарнизоне Чарльстонской гавани (во время нуллификационного кризиса), служил в форте Трамбалл (1833 - 1834), снова вернулся в академию, где преподавал математику с октября 1834 по август 1836 года.

3 мая 1836 года получил звание первого лейтенанта. С августа 1836 по ноябрь 1837 преподавал в академии натуральную и Экспериментальную философию.

Также служил инструктором и капитаном в Джорджтаунском ополчении.

30 ноября 1837 года Аммен покинул регулярную армию.

Уйдя из армии, преподавал математику в колледжах в штатах Кентукки и Миссури. С 1840 по 1843 годы был деканом факультета математики в Университете Индианы. Позже снова преподавал в Кентукки и Миссури, прежде, чем переехал в Рипли, штат Огайо в ноябре 1855 года, чтобы работать инженером-строителем.

Гражданская война 

Через неделю после бомбардировки Конфедератами форта Самтер в апреле 1861 года, присоединился к федеральной армии и 18 апреля стал капитаном 12-го Огайского пехотного полка. 2 мая получил звание подполковника добровольческой армии США.

22 июня 1861 года Аммен стал полковником 24-го Огайского пехотного полка. Полк проходил тренировку в лагере Кэмп-Чейз, после чего в июле 1861 года был направлен в западную Вирджинию, где принял свой первый бой в сражении при Чит-Маунтин.

Направленный на Западный театр военных действий, командовал бригадой Огайской армии в сражении у Шайло и Осаде Коринфа. Был назначен бригадным генералом 16 июля 1862 года. В августе принял под свою команду дивизию , которому дали новое назначение и послали защитить Ричмонд, штат Кентукки.

Из-за ухудшения здоровья около года выполнял административные обязанности, командуя лагерем Кэмп-Дуглас в начале 1863 года, а также другими федеральными гарнизонами. В конце 1863 года возвратился на фронт и командовал 4-й дивизией XXIII Корпуса. В сентябре 1864 его подразделения в количестве 800 человек заблокировала жизненно важную железную дорогу между Вирджинией и Теннесси в Буллс-Гэп, во время набега Стивена Бёрбриджа на Солтвилл. 14 января 1865 года незадолго до конца войны Аммен ушёл в отставку и возвратился домой.

Карьера после войны 

Был инспектором и инженером-строителем в округе Гамильтон (штат Огайо). Купил ферму под Белтсвиллем (штат Мэриленд) в 1872 году. Два года спустя он был занимался прокладкой возможных маршрутов для планируемого Панамского канала. Служил в «попечительском совете» в Вест-Пойнте в 1875 году. Затем переехал в Вайоминг, Огайо, под Цинциннати.

Ослепнув в пожилом возрасте, переехал с сыном в Локленд, Огайо, в 1891 году, где умер три года спустя в возрасте 87 лет. Похоронен на кладбище Спринг-Гроув-Семетери в Цинциннати.

Примечания

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1831
 Brigadier General Jacob Ammen
 Амен на findagrave.com

Генералы армии Союза
Выпускники Военной академии США
Преподаватели Индианского университета